Een noodlader is een oplader is bedoeld om een mobiele telefoon te voeden als de oplaadbare batterij helemaal leeg is of onvoldoende spanning levert. 

Het apparaat is bedoeld voor situaties, waarin de gebruikelijke lader voor mobiele telefoons of de netspanning niet beschikbaar zijn. Het apparaat kan daarvoor geschikte mobiele telefoons met een oplaadbare AA-batterij eveneens opladen. Niettemin kan het apparaat de reguliere lader niet vervangen en werkt het alleen bij telefoons die in het verleden minstens eenmaal normaal zijn opgeladen.

Mobiele telefonie